Comdirect bezeichnet:

 Comdirect Bank AG, ehemaliges Kreditinstitut (bis November 2020)
 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (seit November 2020)